

Patronyme 

  (né en 1982), joueur de football australien ;
 Heber Ackland (né en 1969), commandant de la Royal Navy et écuyer de la reine Elizabeth II ;
  (né en 1982), joueur de football australien ;
  ;
 Joss Ackland (né en 1928), acteur anglais ;
 June Ackland, personnage fictif de la série télévisée The Bill ;
 Oliver Ackland (né en 1979), acteur australien ;
  (1908–1991),  dramaturge anglais ;
 Ronald Ackland (1934-2013), joueur et entraîneur de la ligue de rugby néo-zélandais ;
 Valentine Ackland (1906-1969), poète britannique ;
  (1855-1940), auteur américain, avocat et collectionneur d'art.

Voir aussi 
 Ackland Art Museum, musée de l'Université de Caroline du Nord à Chapel Hill